Château de Roquefort-les-Pins
 Château de Roquefort (Lot-et-Garonne)